Suchdol kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Suchdol (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Suchdol (ort i Tjeckien, Olomouc), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar